Il pomo d’oro steht für:

 Il pomo d’oro (Oper), Oper von Antonio Cesti (1668)
 Il pomo d’oro (Ensemble), italienisches Musikensemble